Базар — місце для роздрібної торгівлі в якому одночасно торгують багато різних осіб.
 Базар — розмова, вислів (жаргонне).

Села:
 Базар — Житомирська область, Народицький район
 Базар — Тернопільська область, Чортківський район

Населені пункти та їхні частини

 Базар — село в гміні Рибчевіце Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Базар — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Базар — частина міста Макув-Мазовецький в Маковському повіті Мазовецького воєводства
 Базар — осада в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства

Джерела

Примітки